Die Abkürzung BJA steht für:
 Billie Joe Armstrong, Frontmann der US-amerikanischen Rockband Green Day
 Bejaia (IATA-Code des Flughafens in Soummam, Algerien)
 Bischöfliches Jugendamt
 Bundesjugendausschuss
 Bund Jüdischer Akademiker

BJA

fr:BJA